

Patronyme 

 Balakh Sher Mazari (1928-2022), chef de tribu et homme d'État pakistanais ;
 Abdul Ali Mazârî (1946-1995), personnalité politique afghane ;
 Lionel Mazari (1963-), écrivain, poète et acteur français ;
 Nabil Mazari (1984-), footballeur algérien ;
 Chakib Arslan Mazari (1989-), footballeur algérien.
 Shireen Mazari (1966-), femme politique pakistanaise.

Autres 
 Arrêt Mazari (1991), arrêt de la Cour de Cassation française.

Patronyme algérien
Patronyme arabe